SUD son las siglas de:
 Santos de los Últimos Días, son las siglas que se usa para nombrar a los miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
 Solidaires Unitaires Démocratiques (Solidarios Unitarios Demócratas) o G-10.
 Son las siglas que identificaban a las monedas acuñadas por el Ejército del Sur comandado por José María Morelos durante la Guerra de Independencia de México.

También se puede referir a:
 Sudán
 sud, sur en francés e italiano, y también una forma desusada del español.